Yosemite kan syfta på:

 Yosemite nationalpark – en amerikansk nationalpark i Kalifornien
 Yosemite Decimal System –  ett tredelat system för svårighetsgradering av vandringsleder och klätterturer
 Yosemite –  ett cykelmärke som säljs av Biltema
 OS X Yosemite – ett operativsystem från Apple, se OS X v10.10